Davidson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Davidson House (Louisiana), NRHP-Nr. 83003604
 Davidson House (North Carolina), NRHP-Nr. 80002880
 Davidson House (Washington), NRHP-Nr. 73001884